Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 7 и 9 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в прыжке с шестом являлась Анжелика Сидорова из России, пропускавшая этот турнир в связи с отстранением российских легкоатлетов от международных соревнований из-за допингового скандала.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 4,55 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 7 июля 2016 года. В сектор вышли 25 участниц.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин прошли 9 июля 2016 года. Высоту 4,70 м преодолели две участницы: лидер европейского сезона Екатерини Стефаниди (с первой попытки) и Лиза Рыжих (со второй). Обеспечив себе серебряную медаль, немка отказалась от продолжения борьбы. Стефаниди же в ранге победительницы установила новый рекорд чемпионатов Европы — 4,81 м.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки